

Carriera 
Cresciuto nelle giovanili dell', esordisce tra in professionisti con la maglia del . Successivamente gioca il campionato di Serie D dapprima col , poi col , con la quale ottiene la promozione in Lega Pro Seconda Divisione. Dopo due stagioni tra i professionisti con la maglia di  e , passa alla formazione sammarinese del . Con la squadra del Titano vince due campionati, arrivando a giocare sette partite nei preliminari delle coppe europee.

Palmarès

Competizioni nazionali 

Castel Rigone: 2012-2013 (girone E)

Tre Penne: 2015-2016, 2018-2019

Tre Penne: 2016-2017

Tre Penne: 2016, 2017

Collegamenti esterni